Az Ash kifejezés az alábbiakat jelentheti:

Földrajzi név

Településnév az USA-ban
 Ash (Missouri)
 Ash (Észak-Karolina)
 Ash (Ohio)
 Ash (Oregon)
 Ash (Texas)
 Ash (Washington)
 Ash Iron Springs (Indiana)
 Ash Lake (Minnesota)
 Ash Point (Maine)
 Ash Ridge (Ohio)
 Ash Springs (Nevada)
 Ash Valley (Kansas)

Hegységnév
Ash hegység (Montana)
Ash hegység (Brit Columbia)

Zenei együttes
Ash, egy északír rockegyüttes

Személynév
Timothy Garton Ash brit történész, író